Personen
A.M. Sprenger (1881-1958), Nederlands hoogleraar en kunstschilder
Christian Sprenger (1985), Australisch zwemmer
F.G. Sprenger (1914-2006), Nederlands burgemeester
Frans Dignus Sprenger (1903-1986), Nederlands burgemeester
Henk Sprenger (1919-2005), Nederlands stripauteur
Jacob Sprenger (1436/38-1495), Duits rooms-katholiek priester
Jan Michael Sprenger (1982), Duits schaker
Willem Sprenger (architect) (1875-1944), Nederlands architect 
Willem Sprenger (1903-1974), Nederlands burgemeester
Wim Sprenger (1913-1988), Nederlands burgemeester

Overige
 Sprenger (munt), een oude muntsoort in de Lage Landen

Zie ook 
 Jacobus Petrus Sprenger van Eyk (doorverwijspagina)